Cori Gauff era la campionessa in carica, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione.

In finale Mayar Sherif ha sconfitto Maria Sakkarī con il punteggio di 7-5, 6-3.

Teste di serie 

  Maria Sakkarī (finale)
  Martina Trevisan (primo turno)
  Irina-Camelia Begu (quarti di finale)
  Sloane Stephens (secondo turno)

  Anna Bondár (primo turno) 
  Ana Bogdan (semifinale) 
  Nuria Párrizas Díaz (primo turno) 
  Lucia Bronzetti (primo turno)

Wildcard 

  Sara Errani (primo turno)
  Matilde Paoletti (secondo turno)

  Maria Sakkarī (finale)

Qualificate 

  Ėrika Andreeva (primo turno)
  Kateryna Baindl (primo turno)
  Réka Luca Jani (primo turno)

  Jule Niemeier (primo turno) 
  Anna Karolína Schmiedlová (secondo turno) 
  Simona Waltert (secondo turno)

Lucky loser 

  Gabriela Lee (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Parma Ladies Open 2022